Anna Siergiejewna Szpyniowa (ros. Анна Сергеевна Шпынёва, ur. 3 stycznia 2002 w Petersburgu) – rosyjska skoczkini narciarska. Mistrzyni świata juniorów z 2019 roku. Medalistka mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
Debiut w oficjalnych zawodach międzynarodowych zaliczyła w 9 lipca 2016 roku w Szczyrku podczas konkursu rozgrywanego w ramach FIS Cup. Zajęła wówczas piąte miejsce, a dzień później czwarte. Pod koniec sierpnia zadebiutowała również w Letnim Pucharze Kontynentalnym w Oberwiesenthal, plasując się kolejno na miejscach 26. oraz 24. W połowie grudnia 2016 pojawiła się na liście startowej konkursu FIS Cup oraz Pucharu Kontynentalnego w Notodden, lecz ostatecznie nie wystartowała.

Następny sezon zaczęła od występów w Oberwiesenthal w drugiej połowie sierpnia w ramach Letniego Pucharu Kontynentalnego, gdzie plasowała się na czwartej oraz na trzeciej pozycji.  Miesiąc później swój pierwszy start w Letnim Grand Prix zapewniła sobie kwalifikując się do konkursu w Czajkowskim, podczas którego zajęła trzydzieste miejsce zdobywając swój pierwszy punkt w zawodach najwyższej rangi. Dzień później była trzydziesta pierwsza. Pod koniec września wystartowała w finałowych zawodach LPK rozgrywanego w Trondheim. Zajęła kolejno trzynaste oraz jedenaste miejsce. W końcowej klasyfikacji cyklu sklasyfikowana została na piątym miejscu. W połowie grudnia wystartowała w zawodach inaugurujących Puchar Kontynentalny w Notodden, gdzie w pierwszym konkursie stanęła na najniższym stopniu podium. Następnie pod koniec stycznia znalazła się ponownie na liście startowej zawodów drugiej ligi, zajmując siódme oraz czwarte miejsce. Podczas finałowych zawodów w Brotterode plasowała się na miejscach piątym oraz czwartym i w klasyfikacji generalnej cyklu uplasowała się na czwartej pozycji.

Sezon 2018/2019 zainaugurowała w Villach, podczas premierowych konkursów FIS Cup zajmując kolejno 43. oraz 21. lokatę. Tydzień później w Szczyrku w pierwszym konkursie została zdyskwalifikowana, a w drugim ponownie zajęła 21. miejsce. Na początku września w ramach Letniego Grand Prix w Czajkowskim zdobyła dziesięć punktów zajmując dwudzieste pierwsze miejsce. W ramach Letniego Pucharu Kontynentalnego zajęła piątą oraz siódmą pozycję w Oslo. W październiku podczas letnich mistrzostw kraju zdobyła brązowy medal w kategorii kobiet. W listopadzie zadebiutowała w Pucharze Świata podczas turnieju Lillehammer Triple, w którym ostatecznie sklasyfikowana została na trzydziestej dziewiątej pozycji. W połowie grudnia wystartowała w zawodach Pucharu Kontynentalnego w Notodden. W pierwszym konkursie nie wystartowała, a w drugim stanęła na drugim stopniu podium przegrywając tylko z Austriaczką Claudią Purker. W styczniu w Planicy podczas kolejnych konkursów PK zajmowała kolejno szóste oraz czwarte miejsce. Pod koniec stycznia po raz pierwszy w karierze wystartowała w mistrzostwach świata juniorów, które odbywały się w Lahti. W konkursie indywidualnym kobiet zdobyła złoty medal, podobnie jak w konkursie drużynowym kobiet oraz konkursie drużyn mieszanych. Tydzień po mistrzostwach wróciła do Pucharu Świata. W pierwszym konkursie w Ljubnie zajęła 17. miejsce, zdobywając pierwsze punkty cyklu. Miejsce w trzydziestce zajęła również tydzień później w Oberstdorfie. Na przełomie lutego oraz marca wystartowała również w Mistrzostwach Świata seniorów rozgrywanych w Seefeld. Indywidualnie zajęła dwunastą lokatę, w drużynie kobiecej była piąta, a w mikście siódma.

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Szpyniowej na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Szpyniowej na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Korona Alp

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Letniego Pucharu Kontynentalnego

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Urodzeni w 2002
Rosyjskie skoczkinie narciarskie
Ludzie urodzeni w Petersburgu